Dit is een lijst van planetoïden 20301-20400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20301) Thakur || 1998 FY99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20302) Kevinwang || 1998 FW100|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20303) Lindwestrick || 1998 FU101|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20304) Wolfson || 1998 FA102|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20305) Feliciayen || 1998 FU102|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20306) Richarnold || 1998 FC106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20307) Johnbarnes || 1998 FH106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20308) - || 1998 FP109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20309) Batalden || 1998 FD110|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20310) - || 1998 FD117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20311) Nancycarter || 1998 FH117|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20312) Danahy || 1998 FH118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20313) Fredrikson || 1998 FM122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20314) Johnharrison || 1998 FN126|| 28 maart 1998 || J. Broughton
|-
| (20315) - || 1998 FD130|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20316) Jerahalpern || 1998 FU138|| 28 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20317) Hendrickson || 1998 FD144|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20318) - || 1998 GZ || 3 april 1998 || T. Urata
|-
| (20319) - || 1998 GK1|| 5 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (20320) - || 1998 GH8|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (20321) Lightdonovan || 1998 HJ19|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (20322) - || 1998 HZ20|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20323) Tomlindstom || 1998 HC21|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20324) Johnmahoney || 1998 HF22|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20325) - || 1998 HO27|| 21 april 1998 || Spacewatch
|-
| (20326) - || 1998 HG37|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20327) - || 1998 HQ39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20328) - || 1998 HS42|| 30 april 1998 || R. Linderholm
|-
| (20329) Manfro || 1998 HQ43|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20330) Manwell || 1998 HY44|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20331) Bijemarks || 1998 HH45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (20332) - || 1998 HO49|| 25 april 1998 || NEAT
|-
| (20333) - || 1998 HH51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (20334) - || 1998 HL51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (20335) Charmartell || 1998 HK57|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20336) Gretamills || 1998 HY61|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20337) Naeve || 1998 HP83|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20338) Elainepappas || 1998 HA86|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20339) Eileenreed || 1998 HM88|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20340) Susanruder || 1998 HR91|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20341) Alanstack || 1998 HX91|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20342) Trinh || 1998 HB97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20343) Vaccariello || 1998 HC100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20344) - || 1998 HF103|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (20345) Davidvito || 1998 HH114|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20346) - || 1998 HZ114|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20347) Wunderlich || 1998 HM121|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20348) - || 1998 HK122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20349) - || 1998 HU123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20350) - || 1998 HV125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20351) Kaborchardt || 1998 HN127|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (20352) Pinakibose || 1998 HC129|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (20353) - || 1998 HD129|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (20354) Rebeccachan || 1998 HA139|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20355) Saraclark || 1998 HD146|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (20356) - || 1998 HG147|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20357) Shireendhir || 1998 HP147|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (20358) Dalem || 1998 HD148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (20359) - || 1998 JR || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (20360) - || 1998 JO2|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (20361) - || 1998 JD3|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (20362) - || 1998 JH3|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (20363) - || 1998 KU1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (20364) Zdenekmiler || 1998 KC5|| 20 mei 1998 || Kleť
|-
| (20365) - || 1998 KD5|| 24 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (20366) - || 1998 KP8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (20367) - || 1998 KT8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (20368) - || 1998 KF10|| 27 mei 1998 || K. A. Williams
|-
| (20369) - || 1998 KE16|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20370) - || 1998 KR29|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20371) Ekladyous || 1998 KE30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20372) Juliafanning || 1998 KS35|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20373) Fullmer || 1998 KX37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20374) - || 1998 KD38|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20375) Sherrigerten || 1998 KU38|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20376) Joyhines || 1998 KB44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20377) Jakubisin || 1998 KX46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20378) - || 1998 KZ46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20379) Christijohns || 1998 KS47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20380) - || 1998 KW47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20381) - || 1998 KX47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20382) - || 1998 KW49|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20383) - || 1998 KU51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20384) - || 1998 KW51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20385) - || 1998 KS53|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20386) - || 1998 KK54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20387) - || 1998 KP54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20388) - || 1998 KZ54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20389) - || 1998 KA55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20390) - || 1998 KK55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20391) - || 1998 KT55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (20392) - || 1998 MA8|| 19 juni 1998 || LONEOS
|-
| (20393) Kevinlane || 1998 MZ8|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (20394) Fatou || 1998 MQ17|| 28 juni 1998 || P. G. Comba
|-
| (20395) - || 1998 MY29|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (20396) - || 1998 MF32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (20397) - || 1998 MR35|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (20398) - || 1998 NQ || 11 juli 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (20399) Michaelesser || 1998 OO || 20 juli 1998 || ODAS
|-
| (20400) - || 1998 OB4|| 24 juli 1998 || ODAS|}

Planetoïdenlijsten